Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Paula Kaniová and Polina Pechovová, jehož členky nestartovaly společně. Kaniová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Pechovové se stala Xenija Palkinová, s níž v úvodním kole nestačila na Babosovou hrající po boku Švedovové.

Vítězem se stala nejvýše nasazená maďarsko-kazašská dvojice Tímea Babosová a Jaroslava Švedovová, která ve finále zdolala bělorusko-lucemburské turnajové dvojky Olgu Govorcovovou a Mandy Minellaovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3.

Nasazení párů 
  'Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Olga Govorcovová /  Mandy Minellaová (finále)
  Eva Birnerová /  Iryna Burjačoková (1. kolo)
  Vesna Doloncová /  Raluca Olaruová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Tashkent Open
WTA Tour 2013